

Рошня — річка в Чечні, ліва притока Мартана
 Рошня — присілок, Совєтський район, Марій Ел

Рошня — поселення, община Старше, Подравський регіон